ИЖ Планета-4 — дорожный мотоцикл среднего класса, предназначенный для езды по дорогам с разным покрытием с боковым прицепом и без него. Выпускался Ижевским машиностроительным заводом с 1983 по 1987 год.

Отличался от предыдущих моделей 12-вольтовым электрооборудованием с генератором переменного тока, контрольными приборами, расположенными отдельным блоком, передними и задними амортизаторами с регулировкой поджатия пружин и более современным дизайном бензобака. На ранних мотоциклах устанавливался передний грязевой щиток циркульного типа и чехол сиденья с алюминиевыми заклепками. Позднее, в 1985 году, сиденье обтягивали пружинными скобами изнутри, а хромированный передний грязевой щиток устанавливался уже на кронштейнах. 

Для безопасности водителя устанавливались боковые дуги, включатель стоп-сигнала от ножного и ручного тормозов, комбинированными переключателями освещения, сигнализации и аварийного выключения двигателя, а также улучшенные световые приборы. 

Небольшие партии мотоциклов П4К шли в комплекте с боковым прицепом ВПЗ 9.202, а с конца 1985 года - ВПЗ 9.203 "Спутник", Вятско-полянского завода "Молот", отличавшийся повышенным комфортом и удобством в использовании. 
Мотоцикл пользовался уверенным спросом и был очень популярен в деревнях и селах, благодаря простой и надежной конструкции двигателя, обладавшего приличной тягой с самых низких оборотов коленвала.

Примечания, ссылки 

Мотоциклы СССР
Планета-4
Мотоциклы по алфавиту